La Divisione Nazionale C 2013-2014 (chiamata anche Lega Adecco DNC 2013-2014 per ragioni di sponsorizzazione) è stata la terza stagione del quinto livello del Campionato italiano di pallacanestro, dopo il cambio di denominazione dei campionati dilettantistici avvenuta nell'estate 2011, la prima sotto la gestione della Nuova LNP. Questa è stata l'ultima stagione come quinto livello: dalla successiva, infatti, a seguito dell'accorpamento tra Divisione Nazionale A Gold e Divisione Nazionale A Silver, il torneo è diventato il quarto livello cestistico italiano.

Regolamento

Formula 
Le squadre sono divise in 7 gironi, di cui cinque da 14 e due da 10. Secondo quanto stabilito dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nei gironi a 14 squadre le formazioni si incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. In base alla classifica finale:
 La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa al Campionato di Serie B 2014/2015 
 Le squadre classificatesi dal 2º al 9º posto di ogni girone accederanno ai Play Off: La Squadra vincente la Finale sarà promossa in Serie B 
 La squadra ultima classificata in ciascun girone retrocederà in Serie C regionale 2014/2015 
 Le rimanenti squadre non disputeranno ulteriori incontri 
Nei gironi a 10 squadre le formazioni si incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate. Al termine della fase di qualificazione le società disputeranno una fase ad orologio di 8 giornate: ognuna delle 10 squadre giocherà 4 gare in casa contro le quattro squadre che la seguiranno in classifica e 4 gare fuori casa contro le quattro squadre che la precederanno in classifica. Al termine verrà stilata la classifica finale che terrà conto dei punti conseguiti nella fase di qualificazione e nella fase ad orologio. In caso di parità in classifica verranno presi in considerazione i riferimenti della sola fase di qualificazione. In base alla classifica finale: 
 Le squadre classificatesi dal 1º all'8º posto di ogni girone accederanno ai Play Off: La Squadra vincente la Finale sarà promossa in Serie B
 La squadra ultima classificata per ciascun girone retrocederà in Serie C regionale 2014/2015 
 Le rimanenti squadre non disputeranno ulteriori incontri

Al termine del girone di andata, le squadre classificate al 1º posto di ogni girone e la miglior 2ª classificata (tra le seconde dei cinque gironi a quattordici squadre) hanno avuto accesso alla Final Eight di Coppa Italia DNC in programma a Rimini dal 7 al 9 marzo 2014.

Squadre

Girone A 

 Spezia Basket Club
 Olimpo Basket Alba
 Valsesia Basket Borgosesia
 Don Bosco Crocetta Torino
 Team ABC Cantù
 Basket Team 71 Bra
 Sportiva Boffalora

 Rosmini Domodossola
 Amatori Basket Savigliano
 7Laghi Gazzada Schianno
 Basket Follo
 Oleggio Magic Basket
 Pallacanestro Aurora 94 Desio
 Basket Pool 2000 Loano

Girone B 

 Virtus Bergamo Terno
 Pallacanestro Lissone
 Robur Basket Saronno
 Pallacanestro Pisogne
 Corona Platina Piadena
 Carpe Diem Basket Calolziocorte
 Milanotre Basiglio

 Virtus Spes Vis Pall. Imola
 Pallacanestro Crema
 Nervianese 1919 Nerviano
 Basket 2000 Scandiano
 
 Basket Save My Life San Lazzaro di Savena
 Castiglione Murri Bk 2012 Bologna

Girone C 

 Vigor Basket Conegliano
 Ardita Gorizia
 Piani Pallacanestro Bolzano
 Pallacanestro Titano Repubblica di San Marino
 Garcia Moreno 1947 Arzignano
 Basket Bassano del Grappa
 Basket Oderzo

 Sz Jadran Trieste
 Gaetano Scirea Basket Bertinoro
 Virtus Basket Padova
 Pino Dragons Bk Firenze
 Nuova Pallacanestro Montebelluna
 Rucker San Vendemiano
 Basket Mestre

Girone D 

 US Loreto Pesaro
 Robur Basket Osimo
 Juve Pontedera
 Basket Gubbio
 Vigor Matelica
 Valdisieve Pelago
 Folgore Fucecchio

 Club Pallacanestro Empoli
 Libertas Basket Livorno
 Virtus Civitanova Marche
 Nuovo Basket Altopascio
 Pallacanestro Monsummano
 Pisaurum 2000 Bk Pesaro
 Basket Sant'Angelo Bottegone

Girone E 

 Tiber Basket Roma
 Vis Nova Basket Roma
 Pallacanestro Sora
 Polisportiva Petriana Roma
 Pirates Accademia Basket Sestu
 Virtus Basket Aprilia
 Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

 LUISS Roma
 Calasetta Basket
 Basket Sant'Orsola Sassari
 Olimpia Cagliari
 Virtus Valmontone
 Fortitudo Bk Viterbo
 Virtus TSB Cassino

Girone F 

 Campli Basket
 Magic Team Benevento
 Il Globo Isernia
 Nuova Pallacanestro Nardò
 JuveTrani

 Nuova Polisportiva Castellammare di Stabia
 Virtus Pozzuoli
 Timberwolves Potenza
 Pallacanestro Benevento
 Mola New Basket 2012

Girone G 

 Basket Gela
 Basket Acireale
 Nuova Aquila Palermo
 Green Basket Palermo
 Basket Porto Empedocle

 Basket Mazara del Vallo
 Vis Reggio Calabria
 Nuova Pallacanestro Marsala
 Nertos Cosenza
 Planet Catanzaro

Stagione Regolare

Girone A 

Legenda:
      Promossa in Divisione Nazionale B
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone B 

Legenda:
      Promossa in Divisione Nazionale B
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone C 

Legenda:
      Promossa in Divisione Nazionale B
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone D 

Legenda:
      Promossa in Divisione Nazionale B
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone E 

Legenda:
      Promossa in Divisione Nazionale B
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone F 

Legenda:
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Girone G 

Legenda:
      Qualificate ai Play Off
      Retrocessa in Serie C regionale

Play-off 
 Incontri al meglio delle tre gare: si qualifica la squadra che vince due incontri.
 La squadra con il miglior piazzamento in classifica disputa il primo ed il terzo incontro in casa.
 La squadra che vince i play-off di ciascun girone viene promossa al Campionato di Divisione Nazionale B 2014/2015.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Verdetti 
 Promosse in Serie B: Mamy.eu Oleggio, Co.Mark Bergamo, Franco Robert Trieste, Valentina's Bottegone, Virtus TSB Cassino e, ai playoff, Gessi Borgosesia, Erogasmet Crema, Garcia Moreno Arzignano, Meridien Monsummano, Ilco Viterbo, Geofarma Mola di Bari, Nuova Aquila Monreale. Ammessa in Serie B anche Ichnusa Cagliari.
 Retrocesse in Serie C regionale: Azimut Loano, Tessilform Bernareggio, Hesperia Conegliano, BNV Pontedera, Green Network Roma, Moncada Porto Empedocle.
 Ritirata a campionato in corso: HS Company Benevento.
 Vincitrice Coppa Italia DNC: LUISS Roma.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014